Edward Ałaszewski (1908–1983) – polski sportowiec i artysta grafik
 Marek Ałaszewski (ur. 1942) – polski kompozytor, gitarzysta, także autor tekstów piosenek i wokalista, z wykształcenia artysta malarz
 Mieczysław Ałaszewski (1905–1987) – polski piłkarz